Op het toernooi van Wimbledon in 1986 werd het gemengd dubbelspel gespeeld van 25 juni tot en met 6 juli 1986.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Martina Navrátilová en Paul McNamee hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Navrátilová speelde samen met Heinz Günthardt, met wie zij de finale bereikte. McNamee en Hana Mandlíková strandden al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Kathy Jordan en Ken Flach won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Martina Navrátilová en Heinz Günthardt in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun tweede (en laatste) gezamen­lijke titel. Geen van beiden had daar­naast dubbel­spel­titels met andere partners.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Eén Nederlander speelde mee:
 Betty Stöve en de Zuid-Afrikaan Frew McMillan waren via een wildcard tot het toernooi toegelaten. Zij wisten hun openingspartij niet te winnen.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.4)
 Toernooischema ITF
 Tennisforum 1986

Wimbledon
ITF-toernooi in 1986